Le palais des papes peut désigner :
 le palais des papes d'Avignon, résidence pontificale au  ;
 le palais des papes de Sorgues, première résidence lors de l'installation des papes en Avignon, au  ;
 le palais des papes de Viterbe, résidence pontificale de 1257 à 1281 ;
 le palais des papes de Castel Gandolfo,  résidence pontificale d'été depuis 1626.